FXR est un sigle qui peut désigner :
 farnesoid X receptor, une protéine de la superfamille des récepteurs nucléaires ;
 François-Xavier Roch, un officier, photographe de guerre français.